Niemcy:
 Moers – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia,w powiecie Wesel
 Moers – były powiat

Osoby:
 Hermann Moers – niemiecki autor
 Joist Moers – niemiecki kartograf

Inne:
 Moers – hrabstwo

Zobacz też:
 Mors
 Mörs